Schriefers steht für:
 Schriefers (Mönchengladbach), Honschaft des Mönchengladbacher Stadtbezirks Rheindahlen

Schriefers ist der Familienname folgender Personen:
 Herbert Schriefers (1924–2012), deutscher Mediziner, Biochemiker und Endokrinologe
 Karl-Heinz Schriefers (1926–2018), deutscher Chirurg und ärztlicher Standespolitiker
 Werner Schriefers (1926–2003), deutscher Maler